Роттерда́мский марафон () — ежегодный марафон в Нидерландах.

С 1981 года в Роттердаме проводится один из 10 самых престижных марафонских забегов в мире. Первые два марафона прошли в мае, с 1983 года соревнование проводится в апреле. В Нидерландах Роттердамский марафон является наиболее массовым: начало легкоатлетического сезона совпадает с обычно комфортными для бегунов погодными условиями (хотя в 2007 году температура воздуха не превышала 30°С).

Рекорд трассы был установлен в 2009 году (2:04:27) и принадлежит кенийскому бегуну Дункану Кибету. Среди женщин лучший результат (2:20.47) был показан в 1998 году также кенийкой Теглой Лорупе.

Дважды (1985, 1988) на марафоне устанавливался мировой рекорд. А результат 2008 года Уильяма Кипсанга является 9-м за всю историю марафона. Результат 1998 года Теглы Лорупе был на тот момент рекордом мира. В 2006 году победителем стал кениец Сэмми Корир с результатом 2:06:38.

В 2008 и 2009 годах первыми среди женщин на Роттердамском марафоне были россиянки — Любовь Моргунова и Наиля Юламанова.

Победители у мужчин

Примечания

Ссылки 

 

Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Марафоны Нидерландов
Мероприятия, регулярно проводимые с 1981 года